Massimiliano Magatti, avvocato e politico svizzero
Pietro Antonio Magatti, pittore italiano